Epi Drost – allenatore di calcio e calciatore olandese
Henrico Drost – calciatore olandese
Jeroen Drost – calciatore olandese
Jesper Drost – calciatore olandese
Johannes Drost – nuotatore olandese
Willem Drost – pittore olandese